Cherner ist der Familienname folgender Personen:

 Jarrett Cherner (* 1981), US-amerikanischer Jazzmusiker (Piano)
 Norman Cherner (1920–1987), US-amerikanischer Pionier des Fertighausbaus und Sitzmöbeldesigner